Sinijärv ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Martin Sinijärv (* 1971), estnischer Dichter
 Riivo Sinijärv (* 1947), estnischer Politiker, Chemiker und Wirtschaftswissenschaftler